Wansheng (kinesiska: 万盛, 万盛区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 75 kilometer sydost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Wansheng är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Wansheng är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Wansheng är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina